Шомба:

 Шомба — посёлок в Кемском районе Карелии.
 Шомба — река на севере Карелии, приток Кеми.
 Шомба — река в Мурманской области, приток Пилы.